

В программировании 
 Динамическое связывание модулей — подключение к программе предварительно откомпилированного и хранящегося в виде отдельного т. н. «файла динамической библиотеки» модуля, выполняемое с помощью специальной команды в ходе работы основной программы.
 Динамическое связывание методов в ООП — определение конкретного варианта вызываемого виртуального метода непосредственно в момент вызова (в противоположность статическому связыванию — определению метода на момент компиляции).
 Динамическое связывание идентификатора (переменной) — один из вариантов реализации локальной области видимости, противоположен лексическому (статическому) связыванию.